Seriola puede hacer referencia a:

 Hypochaeris, un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia Asteraceae;
 Seriola, un género de la familia Carangidae de peces marinos incluida en el orden Perciformes.